Frankrikes MotoGP 2008 var den femte deltävlingen i Roadracing-VM 2008. Tävlingen avgjordes 18 maj på Le Mans Bugatti.

MotoGP
Valentino Rossi tog sin andra raka seger.

250GP

125GP
Racet bröts efter 14 varv på grund av regn. Tävlingen avgjordes genom ett sprintrace på fem varv. Startpositionen bestämdes utifrån ställningen i racet innan det bröts för regn. Hemmaföraren Mike di Meglio spurtade bäs och vann.

Källor
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2008/FRA/MotoGP

2008 i Frankrike
MotoGP-tävlingar 2008